Орфини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Орфини, Вивиано (1751—1823) — итальянский куриальный кардинал.
 Орфини, Маттео (род. 1974) — итальянский политик.